Protoblastenia — рід грибів родини Psoraceae. Назва вперше опублікована 1911 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Protoblastenia відносять 49 офіційно визнаних видів:

Галерея

Примітки

Джерела 
 Steiner, J. 1911. Flechten aus den Italienisch-Französischen Grenzgebiete und aus Mittelitalien. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft Wien. 61:29–64 — P. 47

Роди грибів
Леканороміцети